Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Grünholz, 31 de diciembre de 1885-Greinburg, 3 de octubre de 1970) fue la consorte del duque Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Juventud 

La princesa Victoria Adelaida nació en Holstein, Alemania. Sus padres fueron el duque Federico Fernando de Schleswig-Holstein y la princesa Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

Duquesa de Sajonia-Coburgo-Gotha 
El 11 de octubre de 1905, se casó con el duque Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha en el castillo de Glücksburg, Holstein, Alemania. Él era único hijo del príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, y de la princesa Elena de Waldeck-Pyrmont. Carlos Eduardo nació con el tratamiento de Su Alteza Real el príncipe Carlos Eduardo, duque de Albany, siendo nieto de la reina Victoria del Reino Unido. Cinco años antes del matrimonio, Carlos Eduardo había sucedido al Ducado de Sajonia-Coburgo y Gotha a la muerte de su tío, el duque Alfredo de Sajonia-Coburgo-Gotha, en 1900. Tras el matrimonio, Victoria Adelaida, por lo tanto, asumió el tratamiento de Su Alteza Real la duquesa de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Madurez 

En 1918, el duque fue obligado a abdicar del trono ducal, a continuación del fin de la Primera Guerra Mundial, y forzó a la familia a convertirse en ciudadanos comunes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la pareja se instaló en Austria debido a la incautación de sus propiedades en Alemania Oriental por parte de la Unión Soviética.

Títulos y órdenes

Títulos 
 31 de diciembre de 1885-11 de octubre de 1905: Su Alteza la princesa Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 11 de octubre de 1905-28 de marzo de 1919: Su Alteza Real la duquesa consorte de Sajonia-Coburgo y Gotha.
 28 de marzo de 1919-3 de octubre de 1970: Su Alteza la duquesa consorte de Sajonia-Coburgo y Gotha.

Órdenes 

 12 de abril de 1909: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Descendencia

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Princesas británicas por casamiento

Duquesas británicas por matrimonio
Duquesas consortes de Alemania del siglo XX

Duquesas consortes de la casa de Glücksburg
Nobles de Reino Unido
Nobles alemanas del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XX
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa